ANG steht für:

 Aargauische Naturforschende Gesellschaft, ein Verein welcher in der Wissenschaftskommunikation tätig ist
Agência de Notícias da Guiné, die staatliche Nachrichtenagentur Guinea-Bissaus
 Air National Guard, eine regionale Luftverteidigungsarmee der USA
 Air Niugini, eine Fluggesellschaft Papua-Neuguineas (ICAO-Code)
 Alles-oder-nichts-Gesetz, ein Phänomen bei der Erregung von Nervenzellen
 Angola, Ländercode des Olympischen Komitees
 Anguilla, historischer Commonwealth Games Ländercode (1998–2010)
 Antillen-Gulden, die Währung von Curaçao und Sint Maarten (ISO-4217-Code)
 Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss, ein Arbeitgeber-Dachverband der Lebensmittelindustrie in Deutschland
 Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Gefäßchirurgen und Gefäßmediziner Deutschlands
 Arbeitsnachweisgesetz, ein deutsches Gesetz aus dem Jahre 1922
 Flughafen Angoulême-Cognac, Frankreich (IATA-Code)

ANG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Angermünde, Landkreis Uckermark

Ang steht für:
 Ong (Fluss), alternative Schreibweise des Flusses in Indien
 Personennamen der Sherpa, als Verniedlichungsform eines Personennamens in der Sprache der Sherpa

Ang ist der Vorname folgender Personen:
 Ang Lee (* 1954), taiwanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Li Ang (Badminton) (* um 1965), chinesischer Badmintonspieler
 Li Ang (* 1981), chinesischer Go-Profi
 Ang Rita Sherpa (* 1948), nepalesischer Bergsteiger
 Ang Tshering Sherpa (* 1953), nepalesischer Unternehmer und Funktionär

Ang ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Hua-Sing Ang (* 1930), US-amerikanischer Bauingenieur
 Anthony Ang (* 1978), malaysischer Schwimmer
 Ang Chen Xiang (* 1994), singapurischer Hürdenläufer
 Ang Duong (1796–1860), kambodschanischer König
 Eric Ang (* 1971), philippinischer Sportschütze
 Jonathan Ang (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Ang Li Peng (* 1981), malaysische Badmintonspielerin
 Michelle Ang (* 1983), neuseeländische Schauspielerin
 Ang Mong Seng (* 1949), singapurischer Politiker
 Patsapong Amsam-ang (* 1997), thailändischer Stabhochspringer
 Ang Peng Siong (* 1962), singapurischer Schwimmer
 Rosalind Singha Ang (* um 1940), malaysische Badmintonspielerin
 Tom Ang (* 1952), britischer Fotograf und Buchautor

ang steht als Abkürzung für:
 Altenglisch, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3
a.n.g. steht als Abkürzung für

 anderweitig nicht genannt (in Warenlisten des Zolls, in Branchenverzeichnissen u.ä.)

Abkürzung